Схоластика:

 Схоластика — систематическая европейская средневековая философия.
 Схоластика (480—547) — христианская подвижница, святая, основательница первого женского монастыря Западной Европы.